Il singolare del torneo di tennis Challenger Salinas 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Juan Ignacio Chela che ha battuto in finale Hernán Gumy 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Juan Antonio Marín (primo turno)
 Guillermo Cañas (quarti di finale)
 Hernán Gumy (finale)
 Lucas Arnold Ker (secondo turno)

 Álex Calatrava (semifinali)
 Eduardo Medica (primo turno)
 Steve Campbell (secondo turno)
 Marcelo Filippini (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Salinas 1999